Het ATP-toernooi van Bogota 2014 (met de officiële naam Claro Open Colombia) vond plaats van 14 tot en met 20 juli 2014. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Centro de Alto Rendimiento in de Colombiaanse stad Bogota.

Het enkelspel werd gewonnen door Bernard Tomic. Hij versloeg in de finale Ivo Karlović met 7-6,3-6 en 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door Samuel Groth en Chris Guccione. Zij versloegen in de finale Nicolás Barrientos en Juan Sebastián Cabal met 7-6, 6-7, [11-9].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bogota
2014